Religiosos

 Teodoro Abucara — bispo da Cária do 
 Teodoro de Jerusalém  — patriarca de Jerusalém do 
 Teodoro de Celles (†1236) — beato fundador dos Cônegos Regulares da Ordem da Santa Cruz
 Teodoro de Beza (†1605) — teólogo protestante
 Teodoro IV de Antioquia  — patriarca de Antioquia no 
 Teodoro de Faria — bispo de Funchal
 Teodoro de Almeida — iluminista português

 Gregos
 Teodoro de Samos —  escultor, inventor e arquiteto do 
 Teodoro de Cirene — filósofo e matemático grego 
 Teodoro, o Ateu — filósofo dos séculos IV-

 Romanos

 Gregório Taumaturgo — santo do . Originalmente chamado Teodoro
 Teodoro (usurpador romano) — usurpador do 
 Teodoro de Asine — filósofo do 
 Teodoro (secundicério dos notários) — oficial do 
 Teodoro (prefeito pretoriano da Gália) — oficial do 

 Bizantinos

 Teodoro de Mopsuéstia — teólogo do 
 Teodoro, o Leitor — clérigo e historiador do 
 Teodoro Ascidas — clérigo do 
 Teodoro da Nicomédia — oficial do 
 Teodoro (sátrapa) — oficial do 
 Teodoro (sacelário) — oficial do 
 Teodoro (oficial no Oriente) — oficial do 
 Teodoro (palatino) — oficial do 
 Teodoro (mestre dos ofícios) — oficial do 
 Teodoro (mestre dos soldados da Armênia) — oficial do 
 Teodoro (mestre dos soldados vacante) — oficial do 
 Teodoro (tzano) — oficial do 
 Teodoro (mestre dos soldados honorário) — oficial do 
 Teodoro (procônsul da Armênia) — oficial do 
 Teodoro Teganista — oficial do 
 Teodoro (cancelário) — oficial do 
 Teodoro (irmão de Heráclio) — oficial do 
 Teodoro (sobrinho de Heráclio) — nobre do 
 Teodoro (patrício e estratego) — oficial do 
 Teodoro (Prusa) — oficial do 
 Teodoro (conde do Tema Opsiciano) — oficial do 
 Teodoro (Sexto Concílio Ecumênico) — oficial do 
 Teodoro de Coloneia — oficial do 
 Teodoro Tritírio — oficial do 
 Teodoro Estudita (†826) — abade e santo do 
 Teodoro Dafnopata — historiador do 
 Teodoro Parsacuteno — general do 
 Teodoro Alíates — oficial do 
 Teodoro Pantecnes — oficial do 
 Teodoro Pródromo — poeta e escritor do 
 Teodoro Escutariota — clérigo e oficial do 
 Teodoro Estipiota — oficial do 
 Teodoro Mangafa — nobre do 
 Teodoro Estipiota — gramático e secretário do 
 Teodoro Sinadeno — oficial do 
 Teodoro Comneno Ducas  — déspota do Epiro
 Teodoro File — nobre do 
 Teodoro Ângelo — nobre do 
 Teodoro Metoquita — estadista, escritor, filósofo e patrono das artes do 
 Teodoro de Melitene — astrônomo e sacelário do 
 Teodoro Gaza — humanista do 

 Búlgaros

 Teodoro (magistro) — oficial do 
 Teodoro (emissário) — oficial do 
 Teodoro Sigritzes — oficial do 
 Teodoro (olgu tarcano) — oficial do 
 Teodoro Esfendóstlabo da Bulgária  — imperador do 

 Armênios

 Teodoro Restúnio — oficial do 
 Teodoro de Edessa (1098) — governador armênio de Edessa, na Mesopotâmia

 Outros
 Teodoro de Beaurepaire — militar colonial brasileiro
 Teodoro de Croix (†1792) — militar e administrador colonial espanhol
   — czar da Rússia

Ver também 
 
 
 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história